Limpopo tartomány Dél-Afrikában
 Limpopo folyó Dél-Afrikában